Ближнеконстантиново — деревня в составе городского округа г. Нижнего Новгорода. 

Административно относится к Приокскому району города Нижнего Новгорода.

История 
Основана, вероятно, в XIV веке по указу Великого Суздальско-Нижегородского князя Константина Васильевича на месте разорённого монголами мордовского селения. Названа его именем. С момента основания и до XVIII века называлась «Константиново». Добавочное наименование «Ближнее» деревня получила для того, чтобы её можно было отличить от Дальнего Константинова, находящегося в 50 км от Нижнего Новгорода.

Достопримечательности 

 Храм Казанской иконы Божией Матери. Церковь первоначально была воздвигнута деревянной, в 1801 году перестроенна в каменную тщанием помещика надворного советника Василия Федоровича Набережного и его супруги Марии Андреевны. В 1928 году храм был закрыт решением сельсовета. Богослужение возобновлено в 1997 году.

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Нижний Новгород
Приокский район Нижнего Новгорода